Puhacziwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie humańskim, w hromadzie Dmytruszky
 Puhacziwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie humańskim, w hromadzie Żaszków
 Puhacziwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie białocerkiewskim
 Puhacziwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim
 Puhacziwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie korosteńskim